Île Cook (Chili)
 Île Cook (îles Sandwich du Sud)

Voir aussi
 Îles Cook